Daei Sportswear & Equipment, также известна как Daei Sport () — иранская частная компания, которая принадлежит известному в прошлом иранскому футболисту, легенде иранского футбола, а ныне тренера — Али Даеи. Производит спортивную одежду и экипировку, спортивный инвентарь. Штаб-квартира компании расположена в столице Ирана Тегеране.

Компания Daei Sportswear & Equipment была основана в 2009 году самим Али Даеи. В течение 2009 года, компания Daei Sport обеспечивала спортивной формой национальную сборную Ирана. В разные годы, спортивными формами данной компании пользовались и пользуются различные футбольные клубы Ирана. Компания имеет сеть своих фирменных магазинов по всему Ирану.

Некоторые команды, которые пользовались и пользуются продукцией Daei Sport 
  Национальная сборная Ирана
  Молодёжная сборная Ирана, юношеская сборная Ирана
  Дамаш Гилан
  Рах Ахан
  Саба Ком
  Нафт Тегеран

Ссылки 
 daeisports.com — официальный сайт компании

Компании Ирана
Производители одежды и обуви
Производители спортивных товаров Ирана